BIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ciskei Homeland, Bisho, Sudafrica
 biy – codice ISO 639-3 della lingua birhor